«Хапоэль» Хайфа — израильский футбольный клуб из Хайфы. Клуб основан в 1923 году. С 2014 года проводит домашние матчи на стадионе «Самми Офер». До этого играл домашние матчи на стадионе «Кирьят-Элиэзер». «Хапоэль» Хайфа является чемпионом Израиля и трёхкратным обладателем национального кубка. В сезоне 2008/2009 клуб играл в Лиге Леумит — втором по силе дивизионе чемпионата Израиля, но, заняв в ней первое место, «Хапоэль» добился права выступать со следующего сезона в Премьер-лиге Израиля.

Достижения 
 Чемпион Израиля (1): 1998/99
 Обладатель Кубка Израиля (4): 1962-63, 1965-66, 1973-74, 2017-18
 Обладатель Кубка израильской лиги (Кубка Тото) (1): 2000-01
 Финалист Суперкубка Израиля: 1966, 1974

Известные игроки 

  Дуду Ават
  Таль Банин
  Йоханан Воллах
  Иоав Зив
  Ронен Харази
  Таль Хен
  Мордехай Шпиглер
  Роби Юнг
  Вячеслав Сукристов
  Вацловас Юркус
  Геннадий Гришин
  Олег Елышев
  Вячеслав Мельников
  Сергей Подпалый
  Александр Подшивалов
  Вадим Тищенко
  Джовани Росо
  Златко Чайковский
  Дмитрий Ульянов

Известные тренеры 
  Аврам Грант

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Израиля
Спорт в Хайфе
Футбольные клубы — чемпионы Израиля